Une cellule de Malpighi est une cellule constitutive de l'épithélium malpighien (ou épithélium pavimenteux stratifié). Dans l'épiderme, elles prennent le nom de kératinocytes.

Notes et références 

Cellule animale